Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2016 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який триває з травня по листопад 2016 року.

Новини 

 15 березня. Відбулася організаційна нарада, щодо проведення Прем'єр-ліги ЧО з футболу.
 Участь в якій взяли: Агробізнес (Волочиськ), Случ (Старокостянтинів), ДЮСШ-1 (Хмельницький), ФК Дунаївці, Случ (Красилів), ДЮФК Поділля (Хмельницький), Громада (ст. Дунаївці), ФК Стара Синява, Тетра (Хмельницький), Олімп (Деражня).
 Були відсутні представники: Енергетик (Нетішин), МФК Славута, Перлина-Поділля (Білогір'я), Мотор (Волочиськ), Фортеці-КПНУ (Кам'янець-Подільський), Епіцентр-Вікторія (Городок), Горинь (Ізяслав).
 Стало відомо, що НФК Поділля (Хмельницький), СК Поділля (Хмельницький) не братимуть участь у змаганнях.
 Було прийнято наступні рішення:
 До 30 березня надати офіційне підтвердження про участь команди в змаганнях.
 До 8 квітня сформувати склад учасників та розробити проект календаря.
 З 11 по 29 квітня провести заявки команд через Базу даних ФФУ.
 7 травня провести перший тур змагань.
 Фінансові умови залишились без змін:
 — заявочний внесок 2000 грн;
 — арбітраж матчу 900 грн за гру.
 ХОФФ перед початком сезону надасть матеріальну допомогу у вигляді м'ячів ТМ «Joma» в кількості не менше 3 шт кожній команді.
 Обов'язковою умовою стала відеозйомка матчів чемпіонату та розміщення відеозапису повних матчів і їх огляду на офіційний інтернет ресурсах ХОФФ.

Прем’єр-ліга 2016

Команди-учасниці 
У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2016 взяли участь 11 команд:

Підсумкова таблиця 

|}

 Команда «Поділля» отримала дві технічні поразки за участь професійних гравців в аматорських змаганнях. Хмельницьке «Поділля» знялося з чемпіонату області.
 Після 11 турів Хмельницьке «Поділля» займало 3 місце. Статистика 6-1-4 23-13
 7 тур Поділля — Енергетик-Миклуш – 0:3 (-:+. у грі «Поділля» перемогло 5:3)
 12 тур Поділля – Случ (С) – 0:3 (-:+, у грі «Поділля» програло 1:2)

Результати матчів

Бомбардири

ФСТ «Колос», Перша ліга 2016

Груповий етап

Група А

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2016 Першої ліги (Група А) взяли участь 7 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Підсумкова таблиця, Група А 

|}

 В першому турі грала команда Перлина-Поділля (Білогір'я). Перемогла 2:1 Горинь(Ізяслав). З другого туру грає команда Квітневе, с Білогірського району.
 Матч Квітневе — Полонь закінчився 1:2, але за Полонь грав незаявлений гравець, Полоню зараховано технічну поразку 0:3.

Результати матчів

Група В

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2016 Першої ліги (Центральної зони) взяли участь 7 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Підсумкова таблиця, Група В 

|}

Команда «Заслав’я» з Віньковець, завершила перше коли з одним очком в активі. Знялась зі змагань. У подальшому їй будуть автоматично зараховуватися поразки.

Результати матчів

Група С

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2016 Першої ліги (Група С) взяли участь 6 команд:

Підсумкова таблиця, Група С 

|}

Після 4 тура. Знялась команда «Жищинці». Всі результати анульовано.

Результати матчів

Фінальний етап

Група «А»

Фінальна таблиця Підгрупа «А» 

|}

Результати матчів підгрупи «А»
 «Полонь» (м. Полонне) — «Евеліна» (смт Ярмолинці) 0:0
 «Евеліна» (смт Ярмолинці) — «Оболонь» (смт Чемерівці) 3:1
 «Оболонь» (смт Чемерівці) — «Полонь» (м. Полонне) 1:2

Група «B»

Фінальна таблиця Підгрупа «B» 

|}

Результати матчів підгрупи «B»
 «Квітневе» (с. Квітневе) — «Кам’янець» (с. Нігин) 0:2
 «Олімп» (м. Деражня) — «Квітневе» (с. Квітневе) 0:4
 «Кам’янець» (с. Нігин) — «Олімп» (м. Деражня) 3:3

1/2 фіналу 

 15 жовтня
 м. Хмельницький стадіон ДЮСШ-1
 12:00 «Евеліна» (смт Ярмолинці) — «Квітневе» (с. Квітневе) 2:0
 14:00 «Кам’янець» (с. Нігин) — «Полонь» (м. Полонне) 1:1 (по пен. 0:3)

матч за 3-є місце 

 22 жовтня
 12:00
 м. Хмельницький стадіон ДЮСШ-1
 «Квітневе» (с. Квітневе) — «Кам’янець» (с. Нігин) 2:1

Фінал 

 22 жовтня
 14:30
 м. Хмельницький стадіон СК «Поділля»
 «Евеліна» (смт Ярмолинці) — «Полонь» (м. Полонне) 1:4

Кубок області 2016

Попередній етап

 ФК Кам’янець (Нігин) – Фортеця (Кам'янець-Подільський) 0:5
 Нива (Летичів) – ФК «Дунаївці» 0:4
 Декорленд (Славута) – Случ (Красилів) 1:4

1/2 фіналу 
 ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) — Фортеця (Кам'янець-Подільський) 1:1 5:1
 ФК «Дунаївці» — Случ (Красилів) 0:2 1:2

Фінал 

 25 серпня
 м. Хмельницький стадіон СК «Поділля»
 ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) — Случ (Красилів) 4:0

Кубок Федерації 2016

1/2 фіналу 
 «Промінь» (смт Чорний Острів) — «Крила Рад» (смт Дунаївці) 1:1 4:0
 «Камчатка» (с. Теліжинці) — «ДЮСШ» (м. Старокостянтинів) 2:0 3:3

Фінал 
22 жовтня

м. Хмельницький стадіон ДЮСШ-1

«Камчатка» (с. Теліжинці) — «Промінь» (смт Чорний Острів) 2:2 пен. 3:4

Міські чемпіонати

Чемпіонат Хмельницького з футболу-2016

Фінальна таблиця Вища ліга 

|}

Фінальна таблиця Перша ліга 

|}

Районі чемпіонати

Чемпіонат Білогірського району з футболу 2016 

Не проводились

Чемпіонат Віньковецького району з футболу 2016 

Не проводились

Чемпіонат Волочиського району з футболу 2016 

|}

Чемпіонат Городоцького району з футболу 2016 

|}

Чемпіонат Деражнянського району з футболу 2016

Вища ліга 

|}

Матчі «Олімп-Дюсш» — «Краяни» 2:1 3:1

Перша ліга 

|}

Чемпіонат Дунаєвецького району з футболу 2016

Посилання 

 Хмельницька Прем’єр-ліга: «Поділля» стартуватиме матчем проти віце-чемпіона
 Чемпіонат Хмельниччини з футболу: «Громада» розпочала із сенсації
 У Хмельницькому чемпіон області познущався над місцевим ДЮСШ-1
 Футбольна Прем'єр-ліга: хмельницьке «Поділля» стартувало з перемоги
 Хмельницьке «Поділля» не програло у Волочиську
 Хмельницька Прем'єр-ліга: «Случ» розніс ОТГ і вийшов на друге місце
 Волочиський «Агробізнес» вперше пропускає в чемпіонаті області
 Хмельницька футбольна Прем’єр-ліга: віце-чемпіон оступається в Дунаївцях
 Відбувся перший матч 5 туру чемпіонату області з футболу серед команд Прем’єр-ліги.
 Чемпіонат Хмельниччини з футболу: 13:0 від чемпіона і «дербі Случа»
 На Хмельниччині стартував футбольний чемпіонат ФСТ —
 Хмельницька Прем’єр-ліга: не результативно і безкомпромісно
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: п’ять розгромів у другому турі
 Хмельничани вперше перемагають в футбольній Прем’єр-лізі
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: результати третього туру
 Прем’єр-ліга. Результати 8 туру
 Хмельницьке «Поділля» не зламало традицій Старої Синяви
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: результати 4-го туру
 Хмельницьке «Поділля» не помітило суперника з Городка
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: мінус одна команда
 «Поділля» в більшості перемагає в Красилові
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: результати шостого туру
 Чемпіон Хмельниччини з футболу здобув третю перемогу поспіль
 Першість області з футболу: по 5 голів у Хмельницькому та феномен команди зі Старої Синяви
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: мінус команда і несподіванка від «Евеліни»
 В кубку Хмельниччини з футболу перемагають лише гості
 Кубок області з футболу: «Фортеця» вистояла проти «Случа»
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: сенсаційні «Крила Рад» і синдром «Горині»
 Визначилися фіналісти кубку Хмельниччини з футболу
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: результати 10-го туру
 Немає чемпіона, немає інтриги. Футбольний кубок Хмельниччини знайшов нового володаря
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: «Промінь» несподівано програє
 Чемпіонат області з футболу повернувся. І старокостянтинівський «Случ» очолив першість
 Хмельницьке «Поділля» знялося з чемпіонату області
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: результати чергового туру
 Хмельницька Прем’єр-ліга: «Случ» сенсаційно оступається в Городку
 Футбольне знущання: в хмельницькій Прем'єр-лізі оновили рекорд результативності
 Чемпіонат хмельницького ФСТ «Колос»: «Промінь» сенсаційно припиняє боротьбу
 Розпочався фінальний етап Першої ліги області
 Сенсація туру: в «дербі Случа» переміг Красилів
 Перша ліга: Евеліна і Квітневе впевнено перемагають
 Хмельницька Прем’єр-ліга: розгроми від лідерів і сенсація від аутсайдера
 Визначилися фіналісти чемпіонату хмельницького ФСТ «Колос»
 Волочиський «Агробізнес» наблизився до чемпіонства
 Хмельницька Прем’єр-ліга: «Громада» зупинилася за крок від сенсації
 Перемога без бою. «Дунаївці» відмовилися грати проти лідера Прем’єр-ліги
 «Кам’янець» залишився без нагород
 Чемпіонський кубок їде в Полонне
 Футбольний Красилів наблизився до «бронзи»
 Дивина у хмельницькій Прем’єр-лізі: центральний матч сезону не відбувся
 Хмельницька Прем’єр-ліга: «Агробізнес» не помічає «Громади» і ставить новий рекорд
 Хмельницька Прем'єр-ліга завершилася результативним туром

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2016 у футболі
2016 в українському спорті
2016 у Хмельницькій області